Грэммер () — английская фамилия. Известные носители:
 Грэммер, Камиль (род. 1968) — американская персона телевидения.
 Грэммер, Келси (род. 1955) — американский актёр, телепродюсер, писатель и актёр озвучивания.
 Грэммер, Спенсер (род. 1983) — американская актриса.